Torokka kan syfta på följande platser:

Finland 

 Torokka (ö i Södra Karelen), Imatra, 
 Torokka (ö i Norra Karelen), Mellersta Karelen, 

Robotskapade Finlandförgreningar